Милан Вьештица (; 15 ноября 1979, Нови Сад) — сербский футболист, защитник.

Карьера 
Карьеру начинал в сербских клубах «Нови-Сад» и «Войводина». В 2002—2006 годах играл за «Зенит» Санкт-Петербург, в составе которого стал серебряным призёром Чемпионата России 2003 года и финалистом Кубка России 2002 года. Обладатель Кубка российской премьер-лиги.

В 2006—2007 годах выступал за «Ростов». В первой половине 2008 года играл за белградский «Партизан» и стал чемпионом Сербии. В июне подписал контракт с ярославским «Шинником». В сезоне 2010 года стал капитаном клуба. 10 ноября 2010 года подписал трёхлетний контракт с «Жемчужиной-Сочи», стал вице-капитаном команды. В мае 2011 года выбыл на полгода из-за повреждения передней крестообразной связки левого коленного сустава. После банкротства клуба покинул команду.

26 января 2012 года подписал контракт с «Уралом». 6 февраля 2014 года соглашение с 34-летним сербом было расторгнуто по взаимному согласию сторон. Через неделю подписал контракт с петербургским «Динамо», стал капитаном команды вместо вратаря Александра Самохвалова. Летом 2014 года завершил карьеру.

Достижения 
 Зенит
 Обладатель Кубка Премьер-Лиги: 2003
 Серебряный призёр Чемпионата России: 2003
 Финалист Кубка России: 2002

 Партизан
 Чемпион Сербии: 2008
 Обладатель Кубка Сербии: 2008

 Урал
 Победитель Первенства ФНЛ: 2012/13
 Обладатель Кубка ФНЛ (2): 2012, 2013

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки ФК «Нови-Сад»
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург